Södra revet kan syfta på följande platser:

Finland 

 Södra revet, Nykarleby, Österbotten, 
 Södra revet (Vårdö, Åland),  (2 ha)

Se även
Norra revet
Västra revet
Östra revet

Robotskapade Finlandförgreningar